

Herkunft und Bedeutung 
· Schommer ist ein deutscher Familienname, der aus dem Beruf des Schuhmachers (mittelhochdeutsch: schuochmacher) hervorgegangen ist. Es liegt eine Kontraktion macher > mer vor.

· Benennung nach Wohnstätte zu mundartlich rheinisch Schumm ‘mit Gras bewachsenes, wenig fruchtbares und deshalb brachliegendes Landstück’ für jemanden, der an einem solchen Landstück wohnt.

· Benennung nach Herkunft zum Siedlungsnamen Schomm (Nordrhein-Westfalen).

Varianten 
· Schommers
· Schomacher
· Schummer
· Schomer
· Schomers

Namensträger 
 Alberto Schommer (1928–2015), deutsch/spanischer Fotograf
 Daniel Schommer (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Dylan Schommer (* 1997), schweizerisch-ruandischer Basketballspieler
 Erich Schommer (* 1907), deutscher Kaufmann und Blockleiter der NSDAP
 François Schommer (1850–1935), französischer Maler 
 Hans Schommer, deutscher Tischtennisspieler
 Jakob Schommer (1886–1955), deutscher Priester
 Jan Niklas Schommer (* 1996), deutscher Fußballspieler

 Martine Schommer (* 1961), luxemburgische Diplomatin und Politikerin
 Patrick Schommer (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Paul Schommer (* 1992), US-amerikanischer Biathlet
 Werner Schommer (1908–1989), deutscher evangelischer Theologe und Landespfarrer der Inneren Mission an der Saar

Literatur 
· Kohlheim, Rosa/Kohlheim, Volker (2005): Duden Familiennamen. Herkunft und Bedeutung [von 20.000 Nachnamen]. 2. Auflage. Mannheim. Hier S. 597.

· Gottschald, Max (2006): Deutsche Namenkunde. Mit einer Einführung in die Familiennamenkunde von Rudolf Schützeichel. 6. Auflage. Berlin und New York. Hier S. 443.

Weblinks 
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&bookref=7,1891,15

Familienname